Празьке повстання (1848)
 Празьке повстання (1945)